Schottland steht für:
 Königreich Schottland, existierte auf dem Gebiet des heutigen Schottlands von 843 bis 1707
 Schottland, ein Land im Nordwesten von Europa und ein Landesteil des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland
 Schottland (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das Europäische Parlament
 Landsmannschaft Schottland im CC zu Tübingen, eine farbentragende und pflichtschlagende Studentenverbindung, die 1849 an der Eberhard Karls Universität Tübingen gestiftet wurde
 Schottland-Amt, eine für Schottland zuständige Abteilung der erweiterten britischen Regierung mit Standorten in Dover House, Whitehall, London und Melville Crescent, Edinburgh
 Schottland-Minister, ein für Schottland zuständiges Mitglied im Kabinett des Vereinigten Königreichs, das vom Premierminister berufen wird
 Zeche Schottland in Schwerte, ein ehemaliges Erzbergwerk, war auch unter dem Namen Zeche Schottland Erbstollen bekannt
 Schottland, Ort in Westpreussen/Freie Stadt Danzig; heute Borowo (Sosnowo), ein Stadtteil von Krynica Morska, Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:

 Neukaledonien
 Nova Scotia
 Schotte
 Schottisch
 
 Scotland
 Scots